Anochecer es sinónimo con ocaso, y puede también referirse a uno de los siguientes artículos:

 Anochecer (Asimov), novela estadounidense de 1990 de Isaac Asimov;
 Anochecer (José), novela filipina de 1984 de Francisco Sionil José.